Vural ist ein türkischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. Die Bedeutung des Namens ist „Schlag und nimm!“, „Setz Dich durch!“.

Namensträger

Vorname 

 Vural Bayazıt (1934–2020), türkischer Admiral 
 Vural Güler (* 1971), türkischer Sänger und Bağlamaspieler
 Vural Öger (* 1942), türkisch-deutscher Unternehmer und Politiker (SPD)

Zwischenname 

 Şefik Vural Altay (* 1959), türkischer Botschafter
 Hakan Vural Koçaslan (* 1986), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdurrahim Vural (* 1968), deutscher Jurist und Präsident der Islamischen Religionsgemeinschaft Berlin
 Ali Şaşal Vural (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Attila Vural (* 1972), Schweizer Jazz-Gitarrist
 Can Vural (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Deniz Vural (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Emre Vural (* 1992), türkischer Badmintonspieler
 Esra Vural (* 1983), deutsche Synchronsprecherin
 Güray Vural (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Hasan Vural (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Ibrahim Vural (* 1969), deutsch-türkischer Boxer
 Mecit Vural (* 1948), türkischer Botaniker
 Oktay Vural (* 1956), türkischer Politiker
 Yılmaz Vural (* 1953), türkischer Fußballspieler und -trainer

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname
Familienname